Lupescu har flere betydninger:
 Ioan Lupescu – tidligere rumænsk fodboldspiller
 Magda Lupescu – kong Carol 2. af Rumæniens elskerinde